Лаверна () — богиня-покровительница воров в Древнем Риме.
 Лаверна — женское имя, например:
 «Лаверна и Ширли» (1976—1983) — американский комедийный телесериал;
 Кокс, Лаверна (род. 1972) — американская актриса, транссексуал.

См. также 
 Лаверн | Лавернь